Sambuca peut désigner:

 Sambuca, liqueur italienne douce et forte à base d'anis étoilé ;
 Sambuca di Sicilia, commune italienne de la province d'Agrigente dans la région Sicile en Italie ; 
 Sambuca Pistoiese, commune italienne dans la province de Pistoia en Toscane ;